Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Bank of the West Classic 2015 nastoupilo dvacet osm hráček. Obhájkyní titulu byla americká světová jednička Serena Williamsová, která se však před zahájením odhlásila pro nedoléčené poranění lokte.

Vítězkou dvouhry se stala pátá nasazená Němka Angelique Kerberová, jež ve finále za 2:07 hodin zdolala českou turnajovou čtyřku Karolínu Plíškovou po třísetovém průběhu 6–3, 5–7 a 6–4. V probíhající sezóně si připsala čtvrté turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu WTA Tour. Němka se čtvrtou výhrou dostáhla na první místo Sereny Williamsové v počtu titulů sezóny 2015. Plíškovou porazila ve druhém vzájemném finále za sebou, když triumfovala i na červnovém AEGON Classic 2015 v Birminghamu.

Kerberová zahrála 27 vítězných míčů na 14 nevynucených chyb, zatímco Češka měla poměr takto zahraných míčů 52–52.

Plíšková se v následné pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 10. srpna 2015 posunula poprvé v kariéře do elitní světové desítky, když z 11. příčky vystoupala na 8. místo. Poprvé v historii světové klasifikace tak byly tři Češky v Top 10, když Kvitové patřila 4. a Šafářové 7. pozice.

Nasazení hráček 
Čtyři nejvýše nasazené hráčky měly volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2015
Tenis v USA v roce 2015